Майкл Кондон Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему арбитру Американской хоккейной лиги.

Трофей назван в честь лайнсмена Майкла Кондона, который умер в ходе сезона 2001/2002.

Обладатели

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database